Ritscher ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Ritscher (1879–1963), deutscher Kapitän und Polarforscher
 Bodo Ritscher (* 1948), deutscher Historiker
 Carl Ritscher (1868–1940), deutscher Politiker (DDP)
 Ernst Ritscher (vor 1826–1859), deutscher Arzt
 Fredo Ritscher (1903–1974), deutscher Politiker (KPD/SED), Redakteur und Polizeichef
 Maximilian Ritscher (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Samuel Ritscher (1870–1938), Bankmanager
 Simone Ritscher (* 1959), deutsche Schauspielerin
 Wolf Ritscher (* 1948), deutscher Psychologe, Autor und Hochschullehrer
 Wolfgang Ritscher (1892–1964), deutscher Bankier und Gewerkschaftshistoriker

Ritscher steht für:
 Ritscher, Marke der Moorburger Treckerwerke
 Ritschergipfel, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Ritscherhochland, Hochland im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch: 
 Rittscher